Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Valley Forge:

  – portaerei della classe Essex, varata nel 1946 e radiata nel 1970
  – incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, varato nel 1986 e radiato nel 2004